Richard Young (1580–1651) – angielski polityk, 1. baronet, deputowany z Bewdley i Dover ​
 Richard M. Young (1798–1861) – amerykański polityk, senator z Illinois
 Richard Young (1809–1871) – brytyjski polityk, deputowany z Cambridgeshire 
 Richard Young (1846–1935) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Richard Young (ur. 1955) – amerykański aktor
 Richard D. Young (ur. 1942) – amerykański polityk, senator stanowy z Indiany